Adam Bartsch. Oostenrijks kunsthistoricus
Jakob Bartsch, Duits astronoom
Kurt Bartsch, Duits schrijver